Далиньш () — латышская фамилия. Известные носители:

 Далиньш, Илмарс (1927—2022) — латвийский политик.
 Далиньш, Янис (1904—1978) — латвийский легкоатлет, призёр Олимпийских игр 1932 года в спортивной ходьбе.